

Geografia 
 Bruton – paese del Somerset, in Inghilterra

Persone 
 Cal Bruton (1954) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense naturalizzato australiano
 C.J. Bruton (1975) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense naturalizzato australiano
 David Bruton (1987) – giocatore di football americano statunitense 
 James Bruton (...) – astronomo amatoriale statunitense di professione docente di matematica
 John Bruton (1947) – politico irlandese
 Kris Bruton (1971) – cestista statunitense
 W. Dan Bruton (1967) – astronomo statunitense